Aqueduto de Santa Clara ist der Name zweier Aquädukte:

 Aqueduto de Santa Clara (Coimbra)
 Aqueduto de Santa Clara (Vila do Conde)